Tommy Burns peut désigner :
 Tommy Burns (1881-1955), boxeur canadien ; 
 Tommy Burns (1956-2008), footballeur écossais.